Franciaország
Brens, település Ain megyében
Brens, település Tarn megyében